Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
 Arts in opleiding, afgestudeerd basisarts die een verdere opleiding volgt tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist, sociaal-geneeskundige of sportarts.
 Assistent in opleiding, een in onbruik geraakte term voor een promovendus aan de universiteit.
 Aio (Yamaguchi), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamaguchi.